Paul J. Curran ist der Name folgender Personen:

* Paul J. Curran (Jurist) (Paul Jerome Curran; 1933–2008), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Paul J. Curran (Geograph) (Paul James Curran; * 1955), britischer Geograph und Universitätspräsident